Le tournoi de tennis de Madras 2009 s'est tenu du 5 au . Il accueillait notamment le  mondial, Nikolay Davydenko.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2009 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Notes et références 

Madras
ATP 2009
Sport en Inde en 2009
Tennis en janvier 2009